Нахман із Брацлава
 Бялик Хаїм-Нахман
 Сиркін Нахман
 Нахман із Городенки
 Наумов-Калік Нахман Мойсейович

Єврейські прізвища